Дженерали Лейдис Линц 2009 е 23-тото издание на Дженерали Лейдис Линц. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2009. Провежда се в Линц, Австрия от 10 до 18 октомври. Ана Иванович трябваше да защитава титлата си, но се отказа от участие. Янина Викмайер завоюва втората си титла за годината и втора общо като професионалистка. Катарина Среботник и Ай Сугияма бяха спечелили през 2008 г., но японката прекрати състезателната си кариера по-рано през сезона. Среботник избра за партньорка Анна-Лена Грьонефелд, която ѝ помогна за втората поредна купа.

Поставени тенисистки 
  Флавия Пенета (полуфинал)
  Агнешка Радванска (полуфинал)
  Янина Викмайер (шампионка)
  Карла Суарес Наваро (четвъртфинал)
  Ивета Бенешова (четвъртфинал)
  Сорана Кърстя (осминафинал)
  Луцие Шафаржова (четвъртфинал)
  Сара Ерани (четвъртфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Анна-Лена Грьонефелд /  Катарина Среботник (шампионки)
  Клаудия Янс /  Алиция Росолска (финал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (полуфинал)
  Сара Боруел /  Ракел Копс-Джоунс (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2009
Дженерали Лейдис Линц